Финал Кубка европейских чемпионов 1970 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1969/70, 15-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 6 мая на стадионе «Сан Сиро» в Милане. В решающем противостоянии сошлись нидерландский клуб «Фейеноорд» и представитель Шотландии «Селтик». В основное время матча команды обменялись голами — на мяч футболиста «кельтов» Томми Геммелла роттердамцы ответили точным ударом капитана команды Ринуса Исраэла. В концовке первого тайма дополнительного времени «Фейеноорд» вышел вперёд благодаря мячу Уве Чиндвалля. Гол оказался победным — нидерландцы праздновали победу со счётом 2:1 и впервые в своей истории завоевали трофей на международной арене.

Путь к финалу

«Фейеноорд»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1969/1970

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1970
Кубок европейских чемпионов
Май 1970 года
Кубок европейских чемпионов 1970
Кубок европейских чемпионов 1970
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане
Международные соревнования по футболу в Италии
События 6 мая
Спорт в Италии в 1971 году
Спорт в Нидерландах в 1971 году
Спорт в Шотландии в 1971 году